Разря́д — военно-административно-территориальная единица в Русском царстве XVI — XVII веков.

Разряд как военно-административная единица Русского государства подчинялся Разрядному воеводе и входил в состав Разрядного приказа (Московского Большого Разряда). Ратные люди, проживавшие на территории разряда, призывались для прохождения службы в разрядные полки (соединение полков). Каждый полк включал в свой состав несколько полков родов оружия (стрельцов, рейтар, драгун, солдат и так далее). Разряды подчинялись главному органу управления Разрядному приказу.

История 
Традиционной основой административного деления Русского царства были уезды. По мере расширения границ государства, возвращения русских земель отторгнутых другими государствами (Польская и Литовская Русь), начали проявляться недостатки такой системы. Недостатки существования множества мелких уездов, которые сносились непосредственно с Москвой, остро выявились на окраинах государства, где требовалось расширение власти воевод для более успешного действия войск. Именно здесь на основе укра́инных (окрайных) уездов начинают создаваться большие военно-административные единицы — Разряды. В 1615 году все 53 пограничных города Русского государства были разделены на пять отделов (разрядов):
 1) Укра́инный (позже — Тульский)
 2) Рязанский
 3) Северский
 4) Степной
 5) Низовой.

В 1616 году численность засад (современность — гарнизон) этих городов-крепостей достигала 24 350 человек.

Документы конца XVI века, в том числе и Разрядные книги, сообщают об украинской службе московских служилых людей: «А украинским воеводам всем во всех украинских городех государь велел стоять по своим местом по прежней росписи и в сход им быть по прежней росписи по полком; а как будет приход воинских людей на государевы украины, и государь велел быти в передовом в украинском полку».

Центром первого Украинного разряда, созданного в XVI веке, стала Тула. Тульский воевода стал руководить деятельностью полковых и городовых воевод городов, которые находились на территории «поля» от Оки до Упы. Воевода разряда объединял военную и административную власть в разряде, ведал собиранием средств и управлением. Украинный разряд, позже переименованный в Тульский, существовал более ста лет до начала 1660-х годов. Постепенно создавались новые разряды. Некоторые разряды, как например Рязанский, упразднялись, а потом восстанавливались.

В состав разряда входило несколько уездов. В результате реформы (военно-административная территориальная реформа) 1680 года вся территория Российского царства была поделена на разряды, и все ратные люди были перераспределены по 9 разрядам. Ратные люди были распределены по разрядным полкам. Был сформирован постоянный Большой полк, расположенный в одном из приграничных (украинных) разрядов.

Сущность этой реформы была изложена в «Росписи перечневой ратным людем, которые в 1680 году росписаны в полки по разрядам». Разряды носили в основном характер военно-административной единицы (примерно как современные военные округа), во главе разрядов стояли разрядные воеводы. Разрядные воеводы были наделены не только военной, но и административной властью, поскольку этого требовали нужды обороны. Разряды стали промежуточным звеном между центральной властью и уездами и подготовили создание в начале XVIII века крупных административных единиц — губерний.

Список разрядов (разрядных полков) 
Существовали следующие разряды (полки):

 Московский
 Севский
 Владимирский
 Новгородский
 Казанский
 Смоленский
 Рязанский
 Белгородский
 Тамбовский
 Тульский (ранее, Украинный)
 Тобольский
 Томский
 Ленский
 Енисейский

См. также 
 Стрелецкий приказ
 Казачий приказ
 Пушкарский приказ

Примечания

Литература 
 
 
 
 Водарский Я. Е. Территория и население Севского разряда во второй половине 17-начале 18 веков // Вопросы истории хозяйства и населения России 17 века. Очерки по исторической географии 17 века. М., 1974.
 Гайда Ф. А., От Рязани и Москвы до Закарпатья. Происхождение и употребление слова «украинцы» // Родина. 2011. № 1.

История административно-территориального деления России